Příjmení Aichel nosí více různých osobností:

 Antonín Aichel – italský zedník, otec Santina, děd Jana Blažeje a Františka
 František Santini-Aichel (1680–1709) – český kameník italského původu, bratr Jana Blažeje, vnuk Antonína
 Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723) – český barokní architekt a stavitel italského původu, vnuk Antonína a bratr Františka
 Santin Aichel (1652–1702) – český kameník italského původu, otec Jana Blažeje a Františka a syn Antonína

jiný význam
 Aichel (město) – německý název rakouského města Roveredo

Podobná příjmení 
 Aichele

Německá příjmení
Židovská příjmení